Вечер:
 Вечер — время суток, следующее за днём и предшествующее ночи.
 Вечер — картина русского живописца Исаака Ильича Левитана, написанная в 1877 году.
 Вечер — мраморная статуя, изображающая аллегорию Вечера (или Сумерек), созданная Микеланджело в течение 1524—1534 гг.
 Вечер — американо-немецкий художественный фильм 2007 года венгерского режиссёра Лайоша Кольтаи.
 «Вечер» — неунифицированный лампово-полупроводниковый телевизор завода им. Козицкого (1964 год).
 «Вечер» — механический светодинамический светильник .
 Вечер, Александр Степанович (1905—1985) — советский и белорусский биохимик растений, академик АН БССР (1966—85) и поэт.

См. также 
 Вечер шутов (фильм)
 Карнавальный вечер (картина)
 Женский вечер — телевизионное ток-шоу
 Субботний вечер (короткометражный фильм)
 Субботний вечер
 Выпускной вечер
 Щедрый вечер
 Творческий вечер
 Подмосковные вечера — широко известная советская песня
 Декабрьские вечера — ежегодный фестиваль музыки и живописи